— вид скорпионов из семейства . Эндемик Балеарских островов (Мальорка, Менорка, Кабрера, Ивиса и Форментера). Светло-коричневые скорпионы (30—37 мм) с крупными педипальпами, метасома редуцированная. Ранее таксон рассматривался в качестве подвида E. carpathicus balearicus в составе широкораспространённого средиземноморского вида . Молекулярно-генетический и аллоэнзимный анализ различных балеарских популяций E. carpathicus обнаружил отличия и выделение подвида в отдельный вид.

Примечания

Литература 
 
 
 Vachon, M. 1981. Remarques sur la classification sous-spécifique des espèces appartenant au genre Euscorpius Thorell, 1876 (Scorpionida, Chactidae). // Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, (B), 88 (suppl.): 193—203. (Comptes-rendus 6ème Colloque d’arachnologie d’expression Française (Colloque International Européen), 1981 Modena-Pisa).

Ссылки 
 Fauna Europaea : Euscorpius balearicus
 Biolib.cz — Euscorpius balearicus Caporiaco, 1950
Euscorpiidae
Паукообразные Европы
Животные, описанные в 1950 году
Эндемики Балеарских островов